BE, B.E., Be или be может относиться к:

 Бериллий, символ «Be» — химический элемент
 .
 Двухбуквенный код ISO 3166-1 для Бельгии
 .be — национальный интернет-домен верхнего уровня для Бельгии
 Обозначение даты в календаре бахаи
 Буддийская эра тайского солнечнного календаря
 Bloco de Esquerda — Левый блок (Португалия)
 Blood Elves (кровавые эльфы) — вымышленная раса в компьютерной игре World of Warcraft
 Be Incorporated — американская корпорация, создатель операционной системы BeOS
 Be — префикс для обозначения самолётов Таганрогского авиационного комплекса
 Глагол-связка в английском языке

См. также 
 Б (кириллица)
 Let It Be (значения)